

Duques
James Hamilton, 1º duque de Hamilton (1606–1649), herdeiro ao trono da Escócia.
James Hamilton, 4º duque de Hamilton (1658–1712), nobre escocês.
James Hamilton, 5º duque de Hamilton (1703–1743), nobre escocês.
James Hamilton, 6º duque de Hamilton (1724–1758), nobre escocês.
James Hamilton, 7º duque de Hamilton (1755–1769), nobre escocês.
James Hamilton, 1º duque de Abercorn (1811–1885), serviu duas vezes como lorde-tenente da Irlanda.
James Hamilton, 2º duque de Abercorn (1838–1913), nobre e diplomata britânico.
James Hamilton, 3º duque de Abercorn (1869–1953), o primeiro Governador da Irlanda do Norte.
James Hamilton, 4º duque de Abercorn (1904–1979), senador da Irlanda do Norte.
James Hamilton, 5º duque de Abercorn (n. 1934), político da Irlanda do Norte.

Marqueses
James Hamilton, 2º marquês de Hamilton, 4º conde de Arran (1589–1625), nobre escocês.

Condes
James Hamilton, 1º conde de Arran (c. 1475–1529), nobre escocês.
James Hamilton, duque de Châtellerault e 2º conde de Arran (c. 1516–1575), nobre escocês.
James Hamilton, 3º conde de Arran (c. 1537–1609), nobre escocês.
James Hamilton, 1.º conde de Abercorn (c. 1575–1618), xerife de Linlithgow
James Hamilton, 2.º conde de Abercorn (c. 1604 – c. 1670), nobre escocês.
James Hamilton, 6º conde de Abercorn (c. 1661–1734), nobre irlandês e escocês.
James Hamilton, 7º conde de Abercorn (1686–1774), nobre e cientista amador escocês.
James Hamilton, 8º conde de Abercorn (1712–1789), nobre irlandês e escocês.
James Hamilton, 1º conde de Clanbrassil (1694–1758), político britânico.
James Hamilton, 2º conde de Clanbrassil (1730–1798), nobre irlandês.

Nobres
James Hamilton de Cadzow (antes de 1397–c. 1440), 5º Laird de Cadzow.
James Hamilton, 1º Lord Hamilton (c. 1415–1479), nobre escocês.
James Hamilton de Finnart (c. 1495–1540), engenheiro militar, filho ilegítimo do 1º conde e guardião do 2º.
James Hamilton, 1º visconde Claneboye (c. 1560–1644), escocês de Ulster, proprietário de terras e colono.
James Hamilton, 3º barão Hamilton de Strabane (1633–1655), nobre irlandês.
James Hamilton, Lorde Paisley (morto antes de 1670), filho mais velho de James Hamilton, 2.º conde de Abercorn.
James Hamilton, visconde Hamilton (1786–1814), político britânico.
James Hamilton, 4º barão Hamilton de Dalzell (1938–2006), político britânico.
James Douglas-Hamilton, barão Selkirk de Douglas (n. 1942), membro do Parlamento da Escócia.

Outros
James Hamilton (bispo de Argyll) (m. 1580), prelado escocês.
James Hamilton (assassino) (m. 1581), assassino.
James Hamilton (bispo de Galloway) (1610–1674), prelado escocês.
James Hamilton (coronel) (c. 1620-1673), um favorito de Carlos II.
James Hamilton (ministro) (m. 1666), ministro escocês, efetivo na Irlanda.
James Hamilton (c. 1710–1783), filho de Andrew Hamilton, prefeito de Filadélfia e tenente-governador da Pensilvânia.
James Inglis Hamilton (m. 1803), major general na Armada Britânica.
James Inglis (Anderson) Hamilton (1777–1815), coronel do exército britânico.
James Hamilton, Jr. (1786–1857), governador e representante da Carolina do Sul.
James Alexander Hamilton (1788–1878), secretário de Estado americano no governo do Presidente Andrew Jackson.
James Hans Hamilton (1810–1863), anglo-irlandês, Membro do Parlamento.
James Hamilton (1814–1871), ministro e escritor escocês, principalmente em Londres.
James M. Hamilton (1861–1940), terceiro presidente da Universidade Estadual de Montana, 1904–1919.
James A. Hamilton (1876–1950), Secretário do Estado de Nova York 1923–1924. 
James Hamilton (jogador) (1884–?), futebolista inglês.
James Hamilton (físico) (1918–2000), matemático e físico teórico irlandês.
James Hamilton (político escocês) (1918–2005), político escocês.
James Hamilton (jurista) (n. 1949), Diretor do Ministério Público da Irlanda.
James D. Hamilton n. 1954), econometricista.
James Kent Hamilton (1839–1918), prefeito de Toledo, Ohio.
Jimmy Hamilton (jogador) (n. 1964), futebolista irlandês.
James Hamilton (fotógrafo), fotógrafo americano.
James Hamilton (snowboarder) (n. 1989), snowboarder da Nova Zelândia.
Jimmy Hamilton (curler), curler escocês.
James Stevenson-Hamilton (1867–1957), fundador do Parque Nacional Kruger, África do Sul.
Jamie Hamilton, (1900–1988), editor de livro americano/escocês.
Jimmy Hamilton (1917–1994), músico de jazz americano.
James Neil Hamilton, (1899-1984), ator americano.

Desambiguações de antropônimos